Slovo Québec (nebo jeho odvozeniny) může znamenat:

místopisné jméno
 Québec (Quebec či Quebec City) – hlavní město kanadské provincie Québec
 Québec (provincie) – kanadská provincie
 the Province of Quebec (1763-1791) – britská kolonie
 Québec (volební okres) – kanadský federální volební okres
 Quebec (Durham) – ves v hrabství Durham v Anglii 
 Quebec (Sussex) – ves v hrabství Sussex v Anglii 
 Quebeck (Tennessee) – Spojené státy americké
 Quebec Mountain – Severní Karolína, USA

jiný význam
 Quebec (album) – album rockové skupiny Ween z roku 2003
 „Quebec“ odpovídá v mezinárodní hláskovací tabulce písmenu Q 
 třída Quebec – v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 615

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno